Customized Warfare è il primo album in studio del gruppo musicale grindcore Mumakil, pubblicato nel 2006 dalla Overcome Records.

Tracce
 I — 01:04
 II — 01:09
 III — 01:08
 IV — 01:09
 V — 00:43
 VI — 00:51
 VII — 00:57
 VIII — 01:06
 IX — 00:45
 X — 01:11
 XI — 01:21
 XII — 01:35
 XII — 00:47
 XIV — 01:39
 XV — 02:28
 XVI — 01:21
 XVII — 01:13
 XVIII — 00:44
 XIX — 01:02
 XX — 01:13
 XXI — 00:59
 XXII — 02:04
 XXIII — 00:49
 XXIV — 00:55
 XXV — 01:42
 XXVI — 01:09
 XXVII — 00:50
 XXVIII — 01:38
 XXIX — 00:56
 XXX — 01:27
 XXXI — 00:55
 XXXII — 00:11

Formazione
 Thomas - voce
 Jéjé - chitarra
 Taverne - basso
 Seb - batteria

Collegamenti esterni